Osoby o tym nazwisku:
 Gustaw Daniłowski − polski pisarz, publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Stanisław Daniluk-Daniłowski − polski generał
 Władysław Daniłowski − polski pianista, kompozytor i wokalista
 Władysław Daniłowski − polski powstaniec styczniowy, zesłaniec syberyjski, pamiętnikarz

Inne o tej nazwie:
 Monaster Daniłowski − najstarszy prawosławny klasztor w Moskwie